

Hydronyme 
 Nadym est  un fleuve de Russie long de 545 km qui coule dans la plaine de Sibérie occidentale et se jette dans le golfe de l'Ob qui débouche dans l'océan Arctique.

Toponyme 
 Nadym est une ville du district autonome des Iamalo-Nenets, en Russie, et le centre administratif du raïon de Nadymski. Elle est située sur la rive gauche de la rivière Piakoupour, à  au sud de Salekhard.

Entreprise soviétique 
NadymGazProm est la principale entreprise de la ville de Nadym et réalise 40 pour cent de la production totale de gaz de Russie.